Marek Chrzanowski (ur. 1957) – polski polityk, samorządowiec, prezydent Bełchatowa
 Marek Chrzanowski  (ur. 1966) – polski gitarzysta, członek zespołu Wilki
 Marek Chrzanowski (ur. 1981) – polski ekonomista, przedsiębiorca, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 Marek Chrzanowski (ur. 1962) – polski ksiądz i poeta